Ordine del Coraggio – onorificenza dell'Abcasia
 Ordine del Coraggio (Urdhëri i Trimërisë) – ordine cavalleresco albanese
 Ordine del Coraggio ("Rəşadət" ordeni) – onorificenza azera
 Ordine del Coraggio (Орден Мужества) – onorificenza russa
 Ordine del Coraggio Personale (Орден За Личное Мужество) – onorificenza sovietica